Liberal désigne :

Liberal, une ville située dans le Kansas ;
Liberal, une ville située dans le Missouri ;
Liberal, une ville située dans l’Oregon.